Iratiensi – abitanti di Irati (Paraná)
Iratiensi – abitanti di Irati (Santa Catarina)